Galeazzo I Visconti (21 gennaio 1277 – 6 agosto 1328) – signore di Milano dal 1322 al 1327.
 Galeazzo II Visconti (circa 1320 – 4 agosto 1378) – co-Signore di Milano dal 1354 al 1378.
 Gian Galeazzo Visconti (15 ottobre 1347 – 3 settembre 1402) – figlio di Galeazzo II, signore di Milano dal 1378 al 1395 e primo duca di Milano dal 1395 al 1402.
 Galeazzo Visconti ("messer Vesconte", 1455 – 1531) – conte di Busto Arsizio, capitano militare e cortigiano di Ludovico il Moro